Бу́бон — музичний інструмент.
 Бубо́н — медичний термін, хвороба.